Никола́й Пинчу́к:
 Пинчук, Николай Григорьевич (1921—1978) — Герой Советского Союза.
 Пинчук, Николай Иванович (род. 1946) — советский футболист.
 Пинчук, Николай Фёдорович (род. 1942) — советский футболист.